

Pessoas 
Francisco Gomes da Rocha, compositor brasileiro.
Francisco Gomes da Silva (filho), militar brasileiro do séc. XIX.
Francisco Gomes de Matos, professor brasileiro.
Francisco Gomes de Campos, nobre brasileiro, barão de Campo Grande.
Francisco Gomes de Oliveira, nobre brasileiro, barão do Sincorá.
Francisco Gomes Andrade Júnior, futebolista brasileiro mais conhecido como Chiquinho.
Francisco Gomes de Amorim, literato luso.
Francisco Gomes Teixeira, matemático luso.
Francisco Gomes da Rocha Fagundes, político brasileiro do séc. XIX.
Francisco Gomes Parente, político brasileiro do séc. XVIII.
Francisco Gomes Barbosa, futebolista brasileiro mais conhecido como Caiçara.
Francisco Gomes Ramos da Silveira Coutinho, militar luso do séc. XIX.

Outros 
Estádio Diogo Francisco Gomes, praça esportiva no estado brasileiro de Goiás.

Ver também 
Francisco Gomes da Silva (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos